

Plaats 
in samenstellingen
Lacroix-Barrez, Aveyron  (Crucibarréziens)
Lacroix-Falgarde,  Haute-Garonne  (Crucifalgardiens)
Lacroix-Saint-Ouen, Oise (Croisés-Saintodoniens)
Lacroix-sur-Meuse,  Meuse 

gemeenten met de naam La Croix (doorverwijspagina)
gemeenten met de naam Croix (doorverwijspagina)

Personen 
Alphonse François Lacroix, Zwitsers-Brits missionaris (1799-1859)
Christian Lacroix (modeontwerper), Frans modeontwerper (1951)
Christian Lacroix (stripauteur), Frans stripauteur (1949)
Emile Lacroix, Belgisch politicus (1920-1993)
Christophe Lacroix, Belgisch politicus

Varia 
Maurice Lacroix is ook een Zwitsers horloge merk.

Zie ook 
 gemeenten met de naam La Croix (doorverwijspagina)
 gemeenten met de naam Croix (doorverwijspagina)